GL poate fi:

 Groenlanda, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .gl, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Groenlanda
 Galați, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Glarus, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Limba galiciană, codul ISO 639-1

Legături externe 
  „GL” la acronymfinder.com